Федько́вка — село в Невьянском городском округе Свердловской области России.

География 
Село Федьковка расположено в расположено в центральной части Невьянского городского округа и Невьянского района Свердловской области, к востоку от Уральских гор. Находится к северо-западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и 8 километрах (по автодороге — 12 километрах) к югу-юго-востоку от районного центра — города Невьянска.

Федьковка вытянута приблизительно на 1 км с запада на восток. Она расположена по берегам реки Горелки в самом её устье. На западе села Горелка впадает справа в Нейву, которая примерно в 1-1,5 км от устья Горелки образует Невьянский пруд.

Расстояние от Федьковки до бывшего центра Ребристого сельсовета — 4 километра, до ближайшей железнодорожной станции Шурала — 4 километра. Ближайшие населённые пункты — Невьянка, Холмистый, Шурала.

История 
Поселение образовалось до 1698 года.

Федьковский железоделательный казённый завод 

По Указу Петра I от 11 сентября 1698 года было начато строительство казённого железоделательного завода под деревней Федьковкой Верхотурского уезда, на речке Нейве, и назван завод был сначала Федьковским. В 1702 году завод был передан Никите Демидову и стал называться Невьянским заводом.

В XIX и начале XX веков деревня Федьковка входила в состав Шуралинской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии и затем Екатеринбургской губернии.
В деревне имелось два промышленных заведения, три кабака и две торговые лавки.

Прокопиевская церковь 
В 1869 году в деревне имелась 1 православная часовня, которая была перестроена в деревянную, однпрестольную церковь. Церковь была освящена во имя праведного Прокопия Устюжского 20 июня 1882 года. В1938 году церковь была закрыта.

Население 
Согласно подворной переписи 1887 года население деревни состояло из 761 жителя (374 мужчины и 387 женщин), проживавших в 168 дворах. Грамотными были только 46 мужчин и 23 женщины, учащихся — 22.

Долговременная динамика численности населения:

Инфраструктура 
В Федьковке есть православная церковь, дом культуры, фельдшерский пункт, почтовое отделение и продуктовый магазин. Дорожная сеть села представлена тремя улицами: Калинина, Ленина и Свердлова.

Добраться до села можно на автобусе из Невьянска.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа